CHT est un sigle composé des trois lettres C, H et T qui peut faire référence à :
 communauté hospitalière de territoire ;
 Centre d'histoire du travail ;
 cycloheptatriène, la molécule C7H8.

CHT est un code qui peut faire référence à :
 Chatham Islands / Tuuta Airport, en Nouvelle-Zélande, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 chromatide, dans le jargon génétique.

Voir aussi 
 Moteur CHT Ford (Compound High Turbulence), un moteur Cléon-Fonte Renault produit par Ford au Brésil sous licence Renault

Code IATA des aéroports